Владимирская церковь может означать: